Die Gerry Weber Open 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 13. Juni 2010 in Halle stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden im Londoner Queen’s Club die AEGON Championships gespielt, die genau wie die Gerry Weber Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war Tommy Haas, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm. Im Finale besiegte Lleyton Hewitt den topgesetzten Roger Federer in drei Sätzen mit 3:6, 7:64, 6:4 und gewann damit seinen 28. Karrieretitel. Im Doppel traten Christopher Kas und Philipp Kohlschreiber zur Titelverteidigung an, schieden jedoch bereits im Viertelfinale aus. Im Finale besiegten Serhij Stachowskyj und Michail Juschny die Paarung Martin Damm und Filip Polášek.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 663.750 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 750.000 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 5. Juni 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Hinzu kamen zwei Lucky Loser.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 19 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Halle (Westf.)